Ensign Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ensign Township (Michigan)
 Ensign Township (North Dakota)